The Late Show, een Amerikaans praatprogramma van CBS
 Late Show with David Letterman, een Amerikaans praatprogramma dat van 1993 tot 2015 werd uitgezonden
 The Late Show with Stephen Colbert, een Amerikaans praatprogramma dat sinds 2015 wordt uitgezonden
 The Late Show (film), een Amerikaanse filmkomedie uit 1977
 Late Show (film), een Duitse filmkomedie uit 1999